Guglielmo d'Aigrefeuille il Giovane – cardinale francese (1339-1401)
 Guglielmo d'Aigrefeuille il Vecchio – cardinale e arcivescovo cattolico francese (1326-1369)